Ел Досијентос Уно има више значења:

 Ел Досијентос Уно (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Досијентос Уно (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Досијентос Уно (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику